Ahmes-Meritamon, Ahmose-Meritamon – królowa egipska. Była córką Ahmose I i królowej Ahmes-Nefertari. Wielka Małżonka Królewska (egip. Hemet Nesu Ueret), żona Amenhotepa I. Nosiła tytuły: Córki Króla, Siostry Króla, Wielkiej Małżonki Królewskiej i Boskiej Małżonki Amona. Prawdopodobnie nie miała żadnego potomstwa, a jedynym dzieckiem Amenhotepa I był książę Amenemhat urodzony przez Ahhotep II.

Żony władców starożytnego Egiptu